Centre Democràtic i Social, antic partit polític espanyol
 Regió codificant, de les sigles en anglès Coding DNA Sequence
 El CDS, Centre de Dades astronòmiques d'Estrasburg en francès Centre de Données astronomiques de Strasbourg és un centre de dades que recull i distribueix informació astronòmica.